Der Rajon Oleksandriwka (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon, welcher 1923 gegründet wurde, hatte eine Fläche von 1010 km² und eine Bevölkerung von etwa 19.000 Einwohnern. Der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Oleksandriwka.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kramatorsk.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Donezk, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Barwinkowe (in der Oblast Charkiw), im Nordosten und Osten an den Rajon Slowjansk, im Südosten und Süden an den Rajon Dobropillja, im Südwesten an den Rajon Petropawliwka (in der Oblast Dnipropetrowsk) sowie im Westen an den Rajon Meschowa (Oblast Dnipropetrowsk).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Samara mit dessen Zuflüssen Wodjana (Водяна) und Hnyluscha (Гнилуша) sowie im Osten der Majatschka (Маячка) und im Norden der Wytschok (Бичок), das Gebiet liegt im Bereich der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 200 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 15 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 58 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Oleksandriwka
Rajon Kramatorsk
Aufgelöst 2020